

Palmarès

Individuale
 Miglior giovane della J.League: 1
2005

Note

Collegamenti esterni